Соколята — присілок, Артинський міський округ, Свердловська область, Росія
 Соколята — ландшафтний заказник, Вовчанський район, Харківська область, Україна